Miró hace referencia a varios artículos:

Apellido 
Apellido típico de las provincias de Tarragona, Barcelona, Alicante y Baleares en España.
 Antonio Miró, modisto y diseñador de moda español.
 César Miró, escritor y compositor peruano.
 Eddie Miró, actor puertorriqueño.
 Gabriel Miró, escritor español.
 Gonzalo Miró, realizador y presentador de televisión español, hijo de Pilar Miró.
 Joan Miró, pintor español.
 José Miró Argenter, General de División español.
 José Miró Cardona, abogado y político cubano.
 Kira Miró, actriz y presentadora española.
 María Dolores Miró, única hija del pintor Joan Miró.
 Pilar Miró, directora de cine y televisión española.
 Ricardo Miró, escritor panameño.

Nombre
 Miró de Barcelona, conde de Barcelona, Gerona y Osona.
 Miró el Viejo, conde de Conflent.
 Miró II de Cerdaña, conde de Cerdaña y Besalú.
 Miró III de Cerdaña, conde de Cerdaña y Besalú.

Lugares
 Fundación Joan Miró de Barcelona, que guarda una parte importante de la colección de Joan Miró.